«Няня» (; другое название «Приходящая няня») — триллер режиссёра Гая Ферленда, основанный на одноимённой новелле . В главной роли Алисия Силверстоун. Фильм не вышел в широкий прокат.

Сюжет 

Молодая пара Гарри и Долли Таккеры нанимают на вечер няню Дженнифер (Алисия Силверстоун) для своих троих детей и уходят на вечеринку. Через некоторое время навестить няню приходят её подвыпивший парень с другом. Почувствовав что-то нехорошее, домой возвращается хозяин квартиры…

В ролях

Отзывы и критика 
Фильм получил в основном отрицательные отзывы критиков. На сайте Rotten Tomatoes рейтинг картины составил 17 %, а средняя оценка — 3,4 балла из 10 на основе 6 обзоров.

Источники 

Фильмы-драмы США
Фильмы-триллеры США
Фильмы о нянях
Фильмы Гая Ферленда
Фильмы США 1995 года
Фильмы США, выпущенные сразу на видеоносителях